Schönberg kan syfta på:

 Schönberg (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Schönberg (adlig ätt) – en svensk adlig ätt, adlad 1653, utslocknad 1811

Geografi

Liechtenstein 

 Schönberg, Lichtenstein, bergstopp,

Tjeckien 

 Krásná Hora nad Vltavou, ort, Mellersta Böhmen, 
 Mährisch Schönberg – det tyska namnet på den tjeckiska orten Šumperk (ort i Tjeckien)

Tyskland 

 Schönberg, Lauenburg – kommun, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, 
 Schönberg, Seehausen – ort, Seehausen (Altmark), Sachsen-Anhalt, 
 Schönberg, Sachsen – kommun, Sachsen, 
 Schönberg, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Schönberg, Babensham – ort, Babensham, Bayern, Oberbayern, 
 Schönberg (Ebringen) – berg, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Schönberg (Mecklenburg), kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Schönberg (Holstein) – kommun, Kreis Plön, Schleswig-Holstein, 
 Schönberg, Oberbayern – kommun, Bayern, Oberbayern, 
 Schönberg, Niederbayern – kommun, Bayern, Niederbayern, 
 Schönberg (kommunfritt område) – ett område i Landkreis Nürnberger Land, Bayern,

Österrike 

 Schönberg im Stubaital, ort och kommun, Tyrolen, Politischer Bezirk Innsbruck Land, 
 Schönberg (berg i Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, lat 47,70, long 13,78), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar